Нагрудные знаки Русской императорской армии — особые знаки Российской Империи, носимые на груди и жалуемые военнослужащим в качестве награды или средства для внешнего их отличия.

Краткая история 
Система награждений воинских формирований и отдельных лиц существовала с незапамятных времён во все эпохи и во многих странах. Формы таких наград имели разный вид и содержание. В России полноценная наградная система сложилась во время царствования Петра I, с утверждением им первых орденов Российской Империи, а также с переименованием полков Русской императорской армии, которые получили названия российских городов в 1708 году. А в 1712 году изображения гербов этих городов были размещены на полковых знамёнах. 8 марта 1730 года Сенат утвердил проекты полковых гербов как особый отличительный знак для каждого конкретного полка.

Именно эти полковые гербы создали благоприятную почву для появления в России нагрудного знака, не обладающего статусом ордена или медали, но невероятно востребованного всеми категориями лиц, которым такие знаки вручались. В 1827 году императором Николаем I были утверждены полноценные нагрудные знаки: вензелевое изображение имени государя императора Александра I и знаки беспорочной службы. Все перечисленные выше кресты и знаки являлись наградными и заносились в формулярные или послужные списки лиц, награждённых ими.

К середине XIX века в истории собственно полкового знака наступил период, который условно можно назвать «жетонным». Изображение символа части или города, название которого она носила, а также другие элементы, в указанное время больше не размещались на знамёнах или на предметах обмундирования. Все они были перенесены на грудь в виде жетона, носившегося на цепочке, на пуговице мундира. Это были уже не наградные знаки, а знаки отличия, т. е. отличия по форме, а не по заслугам. Многим из этих жетонов, Высочайше утверждённым, придавалось то значение, которое имели в свое время полковые гербы, и которое со временем перейдёт к нагрудным знакам, а именно отличительного постоянного знака части. Повод для изготовления жетона был разным: прежде всего юбилей части или шефа, в память о каком-нибудь события в истории части, выпуск кадетского корпуса или военного училища, подарок полку от шефа или шефу от полка и прочее.

В конце XIX — в начале XX века процесс создания нагрудных полковых знаков и нагрудных знаков военно-учебных заведений стремительно вырос. Именно в указанный период времени большое количество полков отмечали свои 100-летние и 200-летние юбилеи. И естественным образом из юбилейных они превратились в постоянные отличительные нагрудные знаки полков и учебных заведений.

Вензелевые изображения имён императоров 
Вензелевые изображения имён императоров в виде нагрудных знаков устанавливались взошедшим на престол монархом в память о скончавшемся предшественнике. Право носить их предоставлялось всем чинам, числившимся в списках рот, эскадронов и батарей Его величества, в день кончины императора. Первый такой знак был установлен Николаем I в 1827 году. Устанавливаемые в годы правления очередного монарха нагрудные знаки свиты имели такой же вид, что и нагрудные знаки с вензелевыми изображениями имён императоров, но более тонкой работы.

Лейб-гвардия, Императорская Свита и Конвой Его Величества

Пехота

Гренадерские полки

Пехотные полки

Стрелковые полки 

Остальные стрелковые, Финляндские, Туркестанские и Сибирские стрелковые полки нагрудных знаков не имели.

Кавалерия

Драгунские полки

Уланские полки

Гусарские полки

Знаки военно-учебных заведений

Памятные, юбилейные и прочие знаки

Примечания 

Источники

Литература 
 Патрикеев С. Б., Бойнович А. Д. Нагрудные знаки Российской империи. — М., 1998. — Т. 2. — С. 496.
 Шевелева Е. Н. Нагрудные знаки Русской армии. — СПб.: Фарн, 1993. — С. 88. — ISBN 5-900461-01-7
 Андоленко С. Нагрудные знаки Русской армии. — Париж, Танаис, 1966. — С. 218.